Als Euroflasche oder Euro-Flasche bezeichnet man:

 Euroflasche (Hygiene), Gebinde, in das Präparate zur Händehygiene abgefüllt werden
 Euroflasche, Bierflaschen-Form, siehe Bierflasche #Flaschenformen